Кашкын — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кашкын — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Кашкын — село в Индерском районе Атырауской области.